Ива́н Авра́мов:
 Аврамов, Иван (конец XVI — XVII века) — подьячий.
 Аврамов, Иван Борисович (1802—1840) — декабрист.
 Аврамов, Иван Иванович (1915—1985) — российский актёр.
 Аврамов, Иван Петрович (1831—1891) — генерал-майор.